

Топоніми 

Гальє́гос () — назва кількох географічних пунктів в іспаномовних країнах, що походить від  — галісійський:

 Гальєгос (Сеговія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.
 Гальєгос (річка) — річка в Аргентині
 Гальєгос-де-Альтамірос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Гальєгос-де-Арганьян — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Гальєгос-де-Орніха — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Гальєгос-де-Собрінос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Гальєгос-де-Сольмірон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Гальєгос-дель-Пан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Гальєгос-дель-Ріо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Ріо-Гальєгос — столиця аргентинської провінції Санта-Крус

Прізвище 

Гальє́гос () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке носили такі люди:
 Луїс Феліпе Гальєгос — чилійський футболіст
 Марікіта Гільєгос — аргентинська актриса
 Ромуло Гальєгос — найвидатніший прозаїк та експрезидент Венесуели
 Себастьян Гальєгос — уругвайський футболіст
 Хосе Рафаель Гальєгос — голова держави Коста-Рики
Іспанські прізвища